Der Pot Black 1969 war ein Snooker-Einladungsturnier, das etwa im Januar 1969 in den Pebble Mill Studios in Birmingham ausgetragen. Die Erstausgabe des später im Fernsehen gezeigten Turnieres gewann der Waliser Ray Reardon mit einem Finalsieg über seinen englischen Konkurrenten John Spencer. Wer das höchste Break des Turnieres gespielt hat, ist unbekannt.

Preisgeld 
Bekannt ist lediglich, dass ein Preisgeld von 1.000 Pfund Sterling an den Sieger ausgezahlt wurde.

Turnierverlauf 
Das Turnier wurde in einem K.-o.-System mit acht Spieler ausgetragen. Jedes Spiel ging nur über einen Frame, dessen Sieger damit auch die gesamte Partie gewann. Schiedsrichter jeder Partie war Sydney Lee.

Finale 
Reardon gewann das Finale mit einem 88:29-Sieg nach Punkten.

Einzelnachweise 

1969
Billardturnier in Birmingham
Snookerveranstaltung 1969